Пуркарени има више значења:

 Пуркарени (Попешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пуркарени (Мичешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Пуркарени (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији